Arlington (Dakota del Sud)
 Arlington (Geòrgia)
 Arlington (Illinois)
 Arlington (Iowa)
 Arlington (Kansas)
 Arlington (Kentucky)
 Arlington (Massachusetts)
 Arlington (Minnesota)
 Arlington (Nebraska)
 Arlington (Nova York)
 Arlington (Ohio)
 Arlington (Tennessee)
 Arlington (Texas)
 Arlington (Vermont)
 Arlington (Washington)
 Arlington (Wisconsin)
 Comtat d'Arlington (redirigit des de Arlington (Virgínia))